Рід налічує 2 види риб родини цихлові.

Види 
 Gobiocichla ethelwynnae Roberts 1982 
 Gobiocichla wonderi Kanazawa 1951

Джерела 

Pseudocrenilabrinae